Apopontonia är ett släkte av kräftdjur. Apopontonia ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Apopontonia